Комараны () — село и одноимённая община в районе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1303 года.

География 
Село расположено в южной части края, в пределах Восточнословацкой низменности, на правом берегу реки Топли, при автодороге . Абсолютная высота — 131 метр над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 4,75 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Комаран составляла 473 человека.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии